Amor sin dobleces es el episodio 38 (sexto de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
La nave de Planet Express está preparada para despegar. Sistema de navegación: en línea, piloto automático: presente, indicador de materia oscura: haciendo ruido. Pero la nave se estrella al despegar y el informe del accidente es: sabotaje. Leela muestra a todos una unidad L normal imprescindible para viajar por el espacio y la compara con la unidad L que acaba de desmontar de la nave. La persona que la saboteó era fuerte pues son 150 kg de acero ultrarresistente. Bender intenta comprender lo que pudo ocurrir y para ello dobla y desdobla varias veces la unidad L defectuosa. Más tarde Bender sale brevemente con Angeline, la exesposa de su amigo Flexo.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001